Paracuá é um distrito de Uruoca, fica a 32Km da sede do município e aproximadamente 315km de Fortaleza, capital do estado. Faz limite com Granja, Martinópole, Campanário e Uruoca. Tem uma população estimada em 3.500 habitantes, na sede e comunidades do distrito.

Paracuá é uma palavra indígena que significa "escoamento das águas"; quando ainda era um pequeno povoado, pertencia à Granja. Já teve o nome de Cabeceira da Roça, São Francisco e Coreaú.

Os primeiros habitantes vieram de Tianguá em 1900, onde construíram a primeira casa. São eles: Domingos Alves Pereira e sua esposa Ana Maria da Conceição.

Religião 
O patriarca Domingos Alves, devoto de São Francisco de Assis, construiu uma capela em 1920, para seu santo devoto após ter alcançado uma graça. Nesse mesmo ano em 04/10 foi celebrada a primeira missa pelo Padre da Paróquia de Granja, Vicente Martins da Costa A partir de então se comemora o festejo do padroeiro. Em 1946, com a criação da paróquia de Martinópole, Paracuá passou a lhe pertencer.

Em 1976 a capela foi demolida e construída a segunda alguns anos depois construiram a atual, tendo como encarregado pela obra Francisco das Chagas Ferreira mais conhecido com Chico Ferreira. Hoje o atual pároco é Luiz César Silvino Evangelista.

Educação 
A primeira sala de aula funcionou na casa de Domingos Alvas Pereira, onde os primeiros alunos foram seus filhos e o professor, contratado por ele.

O primeiro prédio escolar (Escola Domingos Jerônimo, já extinta) foi construída em 1962 na gestão do prefeito Joaquim Garcez Rocha. As primeiras professoras foram: Maria Alves Pereira e Ana jacinto Alves. Em 1977 foi construída a atual escola, denominada Cel. Domingos Alves Pereira, na segunda gestão do prefeito Joaquim Garcez Rocha.

Recursos energéticos 
A energia elétrica foi inaugurada em 21 de Setembro de 1990 na gestão do prefeito Chico Eudes.

A água vem do poço profundo do próprio distrito e tem comando do SISAR (Sistema Integrado de Saneamento Rural), e foi inaugurada em 15 de Julho de 1995, na gestão do prefeito Garcez Neto.

O Rio Coreaú tem grande influência no abastecimento de água da maioria das comunidades de nosso distrito, como: Baliza, Várzea da Cruz, Batatão, canto das Pedras, Jureminha, etc.

Economia 
A economia do distrito baseia-se  na agricultura e pecuária, nos pequenos comércios e no extrativismo vegetal, além do serviço público.

Geografia de Uruoca
Paracua